Пи́тер Бе́кер (; ) — новозеландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В 2022 введён в Международный зал славы кёрлинга Всемирной федерации кёрлинга.

Достижения 
 : бронза (, , , , ).
 : золото (1999, 2000, ), бронза ().
 : золото (2013), серебро (2011, 2014, 2015, 2017), бронза (2012).

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"| Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 1991—92 || Питер Бекер || Эдвин Харли || Jock Kearney || Barry Brown || Stewart McKnight ||  
|-
| 1993—94 || Питер Бекер || Barry Brown || Джон Кэмпбелл || Ross A. Stevens || Эдвин Харли ||  
|-
| 1994—95 || Питер Бекер || Barry Brown || Ross A. Stevens || Richard Morgan || Джон Кэмпбеллтренер: Эдвин Харли ||  
|-
| 1995—96 || Питер Бекер || Шон Бекер || Allan McLean || Лорн де Папе || Даррен Карсонтренер: Эдвин Харли ||  
|-
| 1996—97 || Питер Бекер || Шон Бекер || Джим Аллан || Ross A. Stevens || Лорн де Папетренер: Эдвин Харли ||  
|-
| 1999—00 || Питер Бекер || Merv Jamieson || Даррен Карсон || Шон Бекер || ||  1999 
|-
| 2000—01 || Питер Бекер || Merv Jamieson || Даррен Карсон || Шон Бекер || ||  2000 
|-
| 2002—03 || Питер Бекер || Allan McLean || Mervyn Jamieson || Эдвин Харли || ||  (15 место)
|-
| 2003—04 || John Allen || Len McSaveney || Len Hill || Peter Taylor || Питер Бекер ||  (15 место)
|-
| 2004—05 || Питер Бекер || Джон Кэмпбелл || John Allen || John Sanders || ||  (15 место)
|-
| 2006—07 || Питер Бекер || Richard Morgan || John Allen || John Sanders || Murray Petherick ||  (7 место)
|-
| 2007—08 || Питер Бекер || Richard Morgan || Murray Petherick || John Sanders || Nelson Ede ||  (12 место)
|-
| 2008—09 || Питер Бекер || Richard Morgan || Murray Petherick || John Sanders || ||  (4 место)
|-
| 2008—09 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || David Greer || John Sanders ||  (9 место)
|-
| 2009—10 || Питер Бекер || Nelson Ede || John Sanders || Neil Pritchard || ||  
|-
| 2009—10 || Питер Бекер || Nelson Ede || David Greer || John Sanders || Murray Petherick ||  (10 место)
|-
| 2010—11 || Питер Бекер || Richard Morgan || David Greer || John Sanders || ||  (7 место)
|-
| 2010—11 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || David Greer || John Sanders (ЧМВ) ||  (6 место) (8 место)
|-
| 2011—12 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || Dave Greer || ||  2011 
|-
| 2012—13 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || John Sanders || ||  2012 
|-
| 2013—14 || Питер Бекер || Dave Greer || Nelson Ede || John Sanders || ||  
|-
| 2013—14 || Питер Бекер || Dave Greer || Richard Morgan || Nelson Ede || John Sanders ||  2013 
|-
| 2013—14 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || David Greer || John Sanders ||  (22 место)
|-
| 2014—15 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || David Greer || John Sanders ||  (4 место)
|-
| 2014—15 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || John Sanders || ||  2014  (4 место)
|-
| 2015—16 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || John Sanders || ||  2015 
|-
| 2017—18 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || John Sanders || ||  (6 место)
|-
| 2017—18 || Питер Бекер || David Greer || Nelson Ede || John Sanders || ||  2017 
|-
| 2018—19 || Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || John Sanders || ||  (6 место)
|-
| 2018—19 || Скотт Бекер || Simon Neilson || Антон Худ || Уоррен Добсон || Питер Бекер<small>тренер: Питер Бекер ||  (4 место)
|-
| colspan="7"| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling)
|-
| 2008—09 || Brittany Taylor || Питер Бекер || || || ||  (10 место)
|-
| 2009—10 || Cass Becker || Питер Бекер || || || ||  (4 место)
|-
| 2010—11 || Wendy Becker || Питер Бекер || || || ||  (5 место)
|-
| 2012—13 || Wendy Becker || Питер Бекер || || || ||  (5 место)
|-
| 2013—14 || Wendy Becker || Питер Бекер || || || ||  (11 место)
|-
| 2014—15 || Jessica Smith || Питер Бекер || || || ||  (9 место)
|-
| 2015—16 || Wendy Becker || Питер Бекер || || || ||  (6 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов, по крайней мере пять членов которой в разное время играли за различные сборные Новой Зеландии по кёрлингу. Его дед Уильям Бекер () был одним из тех, кто начал играть в кёрлинг в Новой Зеландии. Его отец Джим Бекер () в 1973 выступал в сборной Новой Зеландии на турнирах в Шотландии. Жена Питера, Венди (), играла за женскую сборную Новой Зеландии в 1990-х годах. Кёрлингистами являются и дети Питера и Венди: сын Шон — неоднократный чемпион Тихоокеанско-Азиатского региона, дочь Бриджет — вместе с Шоном вице-чемпионка мира среди смешанных пар в 2010, сын Скотт — также кёрлингист и тренер.

Примечания

Ссылки 

 Peter Becker профиль на сайте New Zealand Curling
 Central Otago – A World of Difference - Curling - the Becker Family (в веб-архиве)
 Curling: Outstanding contribution by family | Otago Daily Times Online News (8 November 2008)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Новой Зеландии
Члены Международного зала славы кёрлинга